Karl VI kan syfta på:
 Karl VI av Frankrike (1368-1422), "Karl den galne", kung av Frankrike från 1380
 Karl VI, tysk-romersk kejsare (1685-1740), tysk-romersk kejsare från 1711, som Karl III kung av Ungern

Se även 
 Lista över regenter med namnet Karl
 Karl VI (opera)